

Бейфілд — місто, штат Колорадо
 Бейфілд — місто, штат Вісконсин
 Бейфілд — місто, штат Вісконсин

Бейфілд — селище в графстві Антігоніш, Нова Шотландія